«Однорукий меченосец» (также известен как Однорукий воин) (, ) — гонконгский фильм режиссёра Чжан Чэ, снятый на студии братьев Шао. Премьера фильма состоялась в Гонконге 26 июля 1967 года. Успешные кассовые сборы фильма принесли Чэ прозвище «Режиссёр миллиона» (). Трилогия «однорукого меченосца» Чжан Чэ также включает в себя «Возвращение однорукого меченосца» (1969) и «Новый однорукий меченосец» (1971).

Сюжет 

Школа Золотого Меча атакована бандитами. Слуга Фан Чан жертвует собой, чтобы защитить своего хозяина Ци Жуфэна. В благодарность Ци Жуфэн принимает сына Фан Чана, Фан Гана, к себе в ученики. Спустя годы Фан Гана презирают другие ученики из-за его бедного происхождения. Решив, что он будет проблемой для своего хозяина, Фан Ган покидает школу, но сталкивается с другими учениками и дочерью учителя, Ци Пэйэр. В поединке Ци Пэйэр отрубает руку Фан Гану, после чего он скрывается. Проходя по мосту, парень теряет сознание и падает в лодку крестьянки Сяо Мань.

Сяо Мань лечит незнакомца у себя дома, после чего они влюбляются друг в друга. Фан Ган подавлен, так как из-за отсутствия одной руки он не может практиковать искусство фехтования. Неохотно, Сяо Мань даёт ему полусожённое руководство кунг-фу, которое она унаследовала от своих родителей. С помощью руководства Фан Ган способен освоить новый стиль боя, делая себя сильнее, чем прежде.

Тем временем Ци Жуфэн готовится к своему 55-летию и приглашает всех своих учеников на праздник, чтобы выбрать своего преемника, так он может уйти из мира боевых искусств. Однако, его старые враги, Длиннорукий Дьявол и Чэн Тяньшоу, пользуются этим, чтобы уничтожить Ци Жуфэна. С помощью нового приспособления бандиты уничтожают учеников мастера, идущих на праздник, одного за другим.

Фан Ган случайно узнаёт о заговоре и, нарушая обещание Сяо Мань не возвращаться в мир боевых искусств, спешит на помощь своего бывшего учителя. На пути к учителю Фан Ган уничтожает многих сообщников Длиннорукого Дьявола. Перед приходом Фан Гана Дьявол успевает убить многих учеников Ци Жуфэна и ранить его самого. В ожесточённом поединке Фан Ган расправляется с Дьяволом, но решает вернуться к Сяо Мань и стать фермером вместо того, чтобы остаться и занять место учителя.

В ролях

Съёмочная группа 

 Компания: Shaw Brothers
 Исполнительный продюсер: 
 Режиссёр: Чжан Чэ
 Сценарист: Чжан Чэ, 
 Ассистент режиссёра: Хуан Юаньшэн
 Постановка боевых сцен: Лю Цзялян, 
 Художник: Чань Кэйёй
 Монтажёр: Цзян Синлун
 Грим: Фан Юань
 Оператор: Юнь Чансам, Куан Ханьлэ
 Композитор:

Примечания

Ссылки 

   
 «Однорукий меченосец»  на сайте Hong Kong Movie DataBase
 Рецензия на фильм  на HKCinema.ru. 

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы Shaw Brothers Studio
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Чжан Чэ
Фильмы Гонконга 1967 года
Фильмы о мести